Ел Балсеадеро има више значења:

 Ел Балсеадеро (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Балсеадеро (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику